

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Carlos Astrada (1894-1970), philosophe argentin ;
 Leonardo Astrada (1970- ), footballeur argentin ;

Toponymie
 Berón de Astrada est une ville de la province de Corrientes, en Argentine ;
 Le département de Berón de Astrada est l'une des 25 subdivisions de la province de Corrientes, en Argentine

Homonymie
Homonymie de patronyme